

Geografia 
 Regno Unito
 Leven – villaggio e parrocchia civile dell'Inghilterra, appartenente alla contea di East Riding of Yorkshire
 Leven – città di mare del Fife, Scozia, situata sulla costa del Firth of Forth sull'estuario del fiume Leven 
 Leven – fiume del Fife in Scozia, che scorre dal Loch Leven e si immette nel Firth of Forth, nei pressi della città di Leven
 Leven – fiume del Lake District in Cumbria

Persone 
 Boris Leven (1908-1986) – scenografo russo naturalizzato statunitense
 Jeremy Leven (1941) – sceneggiatore, regista e scrittore statunitense
 John Levén (1963) – bassista svedese
 Mats Levén (1964) – cantante heavy metal svedese
 Steve Leven (1982) – cestista australiano naturalizzato britannico

Altro 
 Conte di Leven – titolo nel Pari di Scozia